Une entorse peut être :
 en médecine, une entorse est un traumatisme des ligaments occasionné par un excès soudain de sollicitation.
 au sens figuré, une entorse au règlement est le fait de ne pas le respecter sur un ou plusieurs points.
 Entorse, est un roman de Philippe Mathieu publié aux éditions Buchet/Chastel le